Maiwand bezeichnet: 

 Maiwand (Berg), Berg in Bayern
 Maiwand (Distrikt), Distrikt der Provinz Kandahar (Afghanistan)
 Maiwand (Ort), Ort in Afghanistan, bekannt durch die britische Niederlage im zweiten britisch-afghanischen Krieg von 1880, siehe Schlacht von Maiwand
 FC Maiwand, Fußballclub aus Kabul
 De Maiwand Atalan, Fußballverein aus Südwest-Afghanistan

Maiwand ist der Name von:
 Malala Maiwand († 2020), afghanische Journalistin und Moderatorin
 Malalai von Maiwand (1861–1880), nationale Volksheldin von Afghanistan